The Truth About Love puede referirse a:

 The Truth About Love Sexto álbum de estudio de Pink.
 The Truth About Love Tour, quinta gira de la cantante con la finalidad de promover el disco.
 The Truth About Love, película de 2005.